Hartlaub steht für:
 Pflanzenbezeichnung für Hartlaubgewächse

Hartlaub ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Hartlaub (1869–1929), deutscher Schachspieler
 Clemens Hartlaub (1858–1927), deutscher Meereszoologe
 Felix Hartlaub (1913–1945), deutscher Schriftsteller
 Franz Josef Hartlaub (1809–1862), erster Bezirksamtmann Marktheidenfelds
 Geno Hartlaub (1915–2007), deutsche Schriftstellerin
 Gustav Hartlaub (1814–1900), deutscher Arzt und Zoologe
 Gustav Friedrich Hartlaub (1884–1963), deutscher Museumsdirektor, Initiator der Neuen Sachlichkeit